Tout est vrai  peut se référer à :
 Tout est vrai, titre original de Henri VIII  de Shakespeare
 Tout est vrai (ou presque) , émission sur Arte

Homonymie de titre